Саида Ахмедовна Халикова () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1911 в Бухаре. Член ВКП(б) с 1940 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. 

В 1929—1958 годах — председатель фабричного комитета Шелкомотальной фабрики города Бухары, председатель правления объединения «Общепит» города Бухары, председатель профсоюза работников Госторговли и кооперации, заведующая организационным отделом треста «Общепит» в городе Ташкенте, заместитель заведующего отделом информации ЦК ЛКСМ Таджикистана, заведующая сектором учета ЦК ЛКСМ Таджикистана, заведующая отделом рукописей Государственной библиотеки города Сталинабада, первый секретарь Железнодорожного райкома, Сталинабадского горкома ЛКСМ Таджикистана, заведующим сектором кадров советских органов отдела кадров ЦК КП(б) Таджикистана, секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана по кадрам, заместитель секретаря, заведующая отделом торговли и общественного питания Сталинабадского горкома партии, первый секретарь Душанбинского райкома, секретарь ЦК КП(б) Таджикистана, заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Умерла в 1975 году в Душанбе.

Ссылки 
 Халикова

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Секретари ЦК КП Таджикистана
Первые секретари районных комитетов КП Таджикистана
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
Члены ЦК ЛКСМ Таджикистана